Jöde ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Jöde (* 1985), deutscher Schauspieler
 Fritz Jöde (1887–1970), deutscher Musikpädagoge